Калингаста — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.
 (3833) Калингаста — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.